Асия Али кызы Мамедова (; 5 апреля 1928, Джебраильский уезд — 6 сентября 2007, Баку) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась 5 апреля 1928 года в селе Довлетярлы Джебраильского уезда Азербайджанской ССР (ныне село в Физулинском районе Азербайджана).

В 1944-1959 годах — звеньевая колхоза имени Сталина, заведующая библиотекой, секретарь Карягинского районного комитета комсомола, председатель Довлетярлинского сельского совета. С 1959 года — заведующая Физулинской коконосушилкой. В 1947 году получила урожай пшеницы 31,62 центнер с гектара на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1948 года за получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы Мамедовой Аси Али кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовала в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1950 года.

С 2002 года президентский пенсионер.

Скончалась 6 сентября 2007 года.

Литература